Fantastichini è un cognome che può riferirsi a:
Ennio Fantastichini attore
Piero Fantastichini pittore